COPB1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 953 амінокислот, а молекулярна маса — 107 142.

Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, транспорт, транспорт білків, транспорт між ендоплазматичним ретикулумом і апаратом Гольджі, ацетилювання. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані, цитоплазматичних везикулах, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки